Марк Непер (,  28 січня 1957, Норт-Йорк) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.

Ігрова кар'єра 
Професійну хокейну кар'єру розпочав 1975 року.

1977 року був обраний на драфті НХЛ під 10-м загальним номером командою «Монреаль Канадієнс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 19 років, захищав кольори команд «Торонто Торос», «Бірмінгем Буллз», «Монреаль Канадієнс», «Міннесота Норт-Старс», «Едмонтон Ойлерс», «Баффало Сейбрс», Больцано, «Варезе» та «Девілз».

Нагороди та досягнення 
 Володар Кубка Стенлі в складі «Монреаль Канадієнс» — 1979.
 Бронзовий призер чемпіонату світу 1982.
 Володар Кубка Стенлі в складі «Едмонтон Ойлерс» — 1985.

Статистика

Клубні виступи

Посилання 
 

канадські хокеїсти
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Монреаль Канадієнс»
Хокеїсти «Міннесота Норз-Старс»
Хокеїсти «Едмонтон Ойлерс»
Хокеїсти «Баффало Сейбрс»
Хокеїсти ВХА‎‎
Хокеїсти «Больцано»
Хокеїсти «Варезе»
Хокеїсти «Мілана»‎
Задрафтовані «Монреаль Канадієнс»
Уродженці Торонто